

Geografia
Smoky – fiume canadese

Cinema
Smoky – film del 1933 diretto da Eugene Forde
Smoky – film del 1966 diretto da George Sherman